Le nom Andy Reid peut faire référence à :
Andy Reid (né en 1958), entraîneur américain de football américain ;
Andy Reid (né en 1982), footballeur irlandais.

Voir aussi